Allerød (Denemarken), een plaats in Denemarken
Allerød-interstadiaal, een naar deze plaats genoemd geologisch tijdvak